Andagoya puede referirse a:

Toponimia 
 Andagoya, localidad en el municipio de Cuartango en la provincia de Álava, País Vasco, España.
 Andagoya, localidad en el municipio de Medio San Juan en el departamento del Chocó, Colombia.

Personajes 
 Pascual de Andagoya (1495 - 1548) conquistador español que participó en las conquistas de Panamá, Colombia y Perú y desempeñó varios cargos coloniales.

Otros 
 ANDAGOYA,  ONG, en torno a la provincia de Málaga, cuyo objetivo principal es la cooperación al desarrollo con los pueblos de América latina.